Карзи́нкін () — російське прізвище, один із варіантів прізвища «Корзинкин». Походить від здрібнілої форми російського слова «корзи́на».

 Карзинкін Андрій Олександрович (1823—1906) — російський купець і філантроп
 Карзинкін Олександр Андрійович (1863—1939) — російський купець, філантроп і науковець

Також 
 Корзинкін

Російські прізвища